Selon l'utilisation de l'énergie solaire, l'expression centrale solaire peut désigner :
 une centrale de chauffage solaire, qui fournit de l'eau chaude de chauffage ou sanitaire ;
 une centrale électrique solaire : 
 centrale solaire thermodynamique, qui produit de l'électricité via la production de chaleur ;
 centrale solaire photovoltaïque, qui produit directement de l'électricité via des panneaux solaires photovoltaïques.